Blackmun ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Winston Blackmun (1928–2018), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Harry A. Blackmun (1908–1999), US-amerikanischer Richter